В одиночному розряді тенісного турніру Madrid Open 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Паолу Суарес 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Ліндсі Девенпорт (переможниця)
 Патті Шнідер (2-ге коло)
 Відсутня
 Чанда Рубін (півфінал)

 Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
 Магі Серна (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер (півфінал)
 Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)
 Анна Смашнова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Madrid Open (теніс)